TTL, sigle de trois lettres peut faire référence à :
 Tout-terrain de loisir, un véhicule de loisirs bicorps ;
  , une famille de composants en électronique ;
 , la mesure de l'exposition de la pellicule au travers de l'objectif en photographie ;
 , en réseau informatique ;
 , en aéronautique ;
  en Finlande ;
 En médecine, le plus communément test de transformation lymphoblastique (ou lymphocytaire), plus rarement torsion tibiale latérale, traitement thrombolytique, Trauma Team Leaders (le chirurgien orthopédique référent dans les urgences anglo-saxonnes) ;
 en biochimie, la .